Округлица може бити:
 Округлица, насељено место у општини Трстеник, Србија
 Округлица, насељено место у општини Сврљиг, Србија
 Округлица, насељено место у општини Вареш, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина
 Округлица, некадашње насеље у Банату, данас Румунија